Smithton (Illinois)
 Smithton (Missouri)
 Smithton (Pennsilvània)